Крими, Вито (род. 1972) — итальянский политик.
 Крими, Соня (род. 1982) — французский политик тунисского происхождения, депутат Национального собрания Франции (с 2017).